Моверс () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 ; 1909–1989) — немецкий врач.
 Моверс, Франц Карл (1806—1856) — немецкий ориенталист и богослов.